Simulazione – modello della realtà per la valutazione e la previsione dello svolgersi dinamico di eventi o processi (es.: simulatore di volo)
 Simulazione – nel diritto, istituto giuridico concernente la messa in atto di un contratto o di un negozio giuridico apparente
 Simulazione – in informatica teorica, relazione tra sistemi a transizione di stati
 Simulazione di malattia (o patomimìa) – in medicina, simulazione dei sintomi di patologie fisiche o mentali
 Simulazione – nello sport, cadere o tuffarsi deliberatamente, dopo avere subito un contrasto o intervento regolare, nella speranza di ottenere un fallo e la penalizzazione dell'avversario.
 Simulazione (neuroscienze)  – Marc Jeannerod risposta cerebrale alla vista o anche solo all'immaginazione di azioni eseguite da altre persone,

Pagine correlate 
 Videogioco di simulazione